GD est un sigle, qui signifie :
 Grande Distribution ;
 Gendarmerie Départementale ;
 Gauche démocratique, groupe parlementaire français ;
 Game Design ;
 Green Day, un groupe de punk rock américain ;
 Geometry Dash, un jeu vidéo.

Gd est un symbole, qui signifie :
 Gadolinium, selon la liste des éléments chimiques.

GD, ou gd, est un code, qui signifie :
 Grenade, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .gd ;
 GD, une bibliothèque servant à manipuler des images dynamiquement ;
 Gaélique écossais, selon la norme ISO 639-1.
GD ou G Dragon est un rappeur sud-coréen du groupe BIGBANG. 
Code